Weitenhagen, un comune del circondario della Pomerania Anteriore Orientale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Weitenhagen, un comune del circondario rurale della Pomerania Anteriore Settentrionale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania